RPL (język programowania)
 RPL - Rejestr Produktów Leczniczych